Rostning kan syfta på:
Rostning (industriell process) – en industriell process
Rostning (matlagning) – att något upphettas hastigt utan vatten eller annan vätska

Se även 
Rostat bröd – bröd som upphettats och fått en krispig yta
Rosta